Берёзовая роща — берёзовый лес.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Берёзовая Роща — посёлок в Буда-Кошелевском районе Гомельской области.
 Берёзовая Роща — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Берёзовая Роща — посёлок в Зональном районе Алтайского края.
 Берёзовая Роща — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Берёзовая Роща — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Берёзовая Роща — посёлок в Судиславском районе Костромской области.
 Берёзовая Роща — посёлок в Назаровском районе Красноярского края.
 Берёзовая Роща — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Берёзовая Роща — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Берёзовая Роща — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.
 Берёзовая Роща — посёлок в Кагальницком районе Ростовской области.
 Берёзовая Роща — посёлок в Хворостянском районе Самарской области.
 Берёзовая Роща — посёлок в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Берёзовая Роща — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.

Метро 
 «Берёзовая роща» — станция Дзержинской линии Новосибирского метрополитена.
 «Берёзовая роща» — проектируемая станция Первомайской линии Новосибирского метрополитена.

Железная дорога 
 Берёзовая Роща — платформа в Брестской области.

Микрорайон 
 Берёзовая Роща — микрорайон в Воронеже.

Парки 
 Берёзовая роща — парк на северо-западе Москвы.
 Берёзовая роща — парк в Дзержинском районе Новосибирска.
 Берёзовая роща — парк в Подольском районе Киева.
 Берёзовая роща — городской лесопарк в исторически сложившейся местности Бобровица Чернигова.
 Берёзовая роща — городской лесопарк в исторически сложившейся местности Коты Чернигова.
 Берёзовая роща — городской лесопарк в Яранске.

Объекты природно-заповедного фонда 
 Берёзовая роща () — заказник в Володимир-Волынском районе (Волынская область).
 Берёзовая роща — заказник в Деснянском районе Киевского горсовета.
 Берёзовая роща — заказник в Миргородском горсовете (Полтавская область).
 Берёзовая роща — заказник в Ширяевском районе (Одесская область).
 Берёзовая роща — памятник природы (Винницкая область).
 Берёзовая роща — памятник природы в Полтавском горсовете (Полтавская область).
 Берёзовая роща — памятник природы и рекреационный объект, расположенный в Московском районе Твери.
 Берёзовая роща — заповедное урочище в Стрыйском районе (Львовская область).
 Берёзовая роща — заповедное урочище (1993—2004 года) в Радивиловском районе (Ровненская область).
 Ворзельская (Берёзовая) роща — заказник в Ирпеньском горсовете (Киевская область).

Картины 
 «Берёзовая роща» — картина Архипа Куинджи, написанная в 1879 году.
 «Берёзовая роща» — картина Исаака Левитана, написанная в 1885—1889 годах.
 «Берёзовая роща» — картина Ивана Шишкина, написанная в 1896 году.

См. также 
 Берёзовая
 Берёзовый Гай